Леони́д Зо́рин: Зорин, Леонид Генрихович (Зальцман; 1924—2020) — советский русский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист.
 Зорин, Леонид Иванович (1906—1995) — советский государственный и военный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.